ВИ — аббревиатура:
 Воениздат — военное издательство Министерства обороны СССР и России.
 «Вопросы истории» — российский академический журнал в области истории.
 «Видео Интернешнл» — российский рекламный холдинг.
 Византийская империя.
 Виртуальный интеллект.